Covington County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Covington County (Alabama)
Covington County (Mississippi)